Grangette peut faire référence à :
 Jacques Grangette (1924-2006), pilote d’essais français.
 Francis Grangette, directeur général des Charbonnages de France (1985-1986)

 Grangettes, une commune suisse du canton de Fribourg
  le quartier la Grangette, situé à Thonon-les-Bains.

Voir aussi